Replay – marchio di abbigliamento dell'azienda Fashion Box
Replay – penna cancellabile
Replay – ripetizione di un incontro sportivo terminato in parità
Replay – ripetizione al rallentatore di immagini televisive trasmesse poco prima (spesso in ambito sportivo)

Musica 
 Replay – album di Crosby, Stills & Nash del 1980
 Replay – singolo dei Mr. Children del 1993
 Replay – singolo di Samuele Bersani del 2000
 Replay – EP degli Shinee del 2008
 Replay/Dolly – singolo doppio lato A dei Plastic Tree del 2008
 Replay – album dei Moran del 2009
 Replay – singolo di Iyaz del 2009
 Replay – album di Iyaz del 2010
 Replay – album di Raffaella Carrà del 2013
 Replay – singolo di Raffaella Carrà del 2013
 Replay – singolo di Zendaya del 2013
 Replay – singolo di Tamta del 2019